Milkov – część gminy Ludmírov w Czechach
 Milkov – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji